Ikkarlut bezeichnet:
 Ikkarlut (Inselgruppe, Maniitsoq) (Hellefiskeskær), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlut (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland